biskupi szczecińsko-kamieńscy
 Biskupi kamieńscy (eparchia kamieńska)
 :Kategoria:Biskupi kamieńscy